Poker Face pode ser traduzido como um tipo de expressão facial usada no jogo de póquer.
Pode referir-se a:

Música 
 "Poker Face" (canção de Lady Gaga) - canção de 2008 de Lady Gaga, para o álbum The Fame.
 "Poker Face" (canção de Ayumi Hamasaki) - canção da cantora Ayumi Hamasaki.

Televisão 
 O Jogador (programa de TV) - versão brasileira do game show de televisão britânico PokerFace.
 Jogo Duplo - versão portuguesa do Game Show de televisão britânico PokerFace.

Ver também 
 Expressão neutra
Desambiguação